Наталинка — название населённых пунктов в России:

 Наталинка — село в Михайловском районе Рязанской области.
 Наталинка — село в Юхновском районе Калужской области.
 Наталинка — село в Починковском районе Нижегородской области.